La saison 2022-2023 de Super League est la cent vingt-sixième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison il n'y a pas de relégation directe afin de préparer pour la saison 2023-2024 un championnat à 12 équipes, le dernier du classement et le troisième de Challenge League s'affrontent en matchs aller-retour lors d'un barrage.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le dernier de Super League, au troisième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2023-2024 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.

Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2022-2023

Liens externes 
 

2022-2023
Suisse M1
Championnat M1
Football M1